Marc Mangin (dit Mario Granelli)  né à Fès le  est un journaliste francophone, spécialiste de l'Extrême-Orient, également écrivain, photographe et éditeur.

Enfance et adolescence 
Sa famille, expatriée au Maroc, rentre en France en . Il grandit à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue orléanaise.  

Marc Mangin quitte le circuit scolaire en 1974, sans diplôme, et intègre les Postes & Télécommunications en qualité d'auxiliaire électromécanicien pendant 12 mois avant d'être licencié pour insubordination et d'enchaîner des contrats d'intérimaire.

Études

Il reprend des études, au début des années 1980 sous la direction de Jean Copans, à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Son champ de recherches concerne le peuplement noir de l'Afrique australe. Son travail se heurtera à l'avis défavorable de l'historien congolais Elika M'bokolo et ne sera en conséquence pas validé.

Investissement anti-raciste
Engagé dans la lutte antiraciste, le Mrap, dont il dirige la branche départementale du Loiret, Marc Mangin obtient, en 1976, la condamnation de la République du centre pour la publication d'annonces discriminatoires. Une décision qui lui vaut les foudres du directeur du journal : le député-maire Roger Secrétain. En 1977, il est élu au Bureau national du Mrap. Il restera membre du secrétariat national de l'organisation jusqu'au printemps 1985.

Carrière journalistique 
Il commence sa carrière de journaliste en  par un article publié dans les colonnes du journal Libération, relatant la mort d'un soldat du contingent dans le Gâtinais. À Amiens, où il s'établit en septembre 1978, il rejoint l'équipe du magazine Ciné-Critique. Il intègre ensuite l'équipe de la rubrique culturelle du magazine Afrique Asie où il est chargé de la musique noire. Il se spécialisera peu à peu sur le reggae après sa découverte de Bob Marley, Peter Tosh, Hugh Mundell, le Burning Spear et sa rencontre, à Londres, avec le poète Linton Kwesi Johnson. C'est dans la capitale britannique, qu'il fréquente depuis le milieu des années 1970, que se construit sa culture musicale, principalement autour de Notting Hill Gate et de Brixton dans les quartiers fréquentés par la population caribéenne et sud-africaine. Il adhère naturellement au courant Post Punk de la fin des années 1970 porté par The Clash.

En 1979, il fait partie de l'équipe fondatrice des Journées cinématographiques contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples qui se rebaptiseront Festival international du film d'Amiens. 

En 1980, le Mrap qui vient de créer le magazine Différences, lui confie la responsabilité du mensuel Droit & Liberté. Il en assurera la rédaction en chef pendant deux ans.

En 1982, il rallie le Nord de la France au golfe du Bénin au volant d'un camion, un périple de  qui le conduit au Maroc, en Algérie, au Niger, au Bénin puis au Togo. Au cours de cette expédition de quatre mois, il découvre la dure réalité du voyage ; dépouillé de tout son matériel (appareils photo, magnétophone… dès son arrivée en Algérie), il traverse le Sahara pour revendre son véhicule. Revenu précipitamment soigner une hépatite, il repart l'année suivante pour trois mois au Burkina Faso (alors Haute Volta) et au Mali.

Entre Amiens et Paris, la France et l'Afrique, il élargit le champ de ses collaborations à la radio puis à la télévision. Il participe activement à l'animation de radios « pirates », notamment Lorraine Cœur d'Acier (Longwy) et Radio Lafleur (Amiens). En 1981, il participe à l'aventure KFM sur la FM amiénoise ; il y anime une émission consacrée aux musiques noires (reggae, blues, jazz, musiques africaines) sous le nom se Sieur Toubab. Parallèlement à des articles à caractère culturel, Marc Mangin signe de longues enquêtes politiques, sur l'Afrique australe alors sous le régime de l'apartheid (dans les colonnes de l'hebdomadaire Révolution notamment). Il se voit refuser l'entrée dans l'Afrique du Sud de John Vorster puis celle de Pieter Botha et dans la Pologne du général Jaruzelski. En Février 1985, en plein FESPACO à Ouagadougou, surpris devant l'hôtel de L'Indépendance en compagnie de Salif Kabore, l'un dirigeant de la LIPAD, organisation alors en disgrâce, il est prié de quitter le Burkina Faso.

Départ de Picardie 
En , à la suite d'un article (diffusé le  sur les antennes de Radio France Picardie) sur la nomination de la tête de liste communiste aux élections régionales en Picardie – Maxime Gremetz, ayant été désigné par la direction nationale du PCF au détriment de Michel Couillet –, Radio-France met un terme à sa collaboration. Le Parti Communiste s'exprimera sur cette affaire avec la terminologie dont il est coutumier dès lors qu'il se sent attaqué, sur une demi-page de son hebdomadaire local, daté du  où Marc Mangin en prend pour son grade, tout comme le journaliste Patrick Duval, à l'origine d'une pétition de soutien à son confrère ; pétition qui avait recueilli la signature de la quasi-totalité des journalistes amiénois et de la section CFDT de Radio-France. Cette rupture de contrat – justifiée par Jean-Pierre Bergeon, directeur de l'antenne de Radio-France Picardie, par la baisse des budgets – le contraint à quitter la Somme. L'hebdomadaire Révolution prendra le même prétexte pour mettre un terme à ses collaborations, ce qui mettra provisoirement un terme à sa carrière de journaliste. Dans une lettre ouverte au président de Radio-France, les syndicats SNJ (Joël Génard) et CFDT (François Pelletier) s'étaient émus de l'éviction de leur confrère.

Marc Mangin se tournera vers Jean-Noël Jeanneney, dans un courrier daté du , après que Michel Couillet eut lui-même, au lendemain du scrutin, déploré les « méthodes employées » par la direction du Parti communiste pour lui imposer son rival. Cette lettre lui vaudra d'être condamné à 10 francs de dommages et intérêts (1,5 euro), le , par le Tribunal judiciaire d'Amiens devant lequel il était poursuivi sur le fondement de l'Art. 1382 du Code civil par Élisabeth Durin, épouse Gsell, rédactrice en chef de Radio-France-Picardie. Dans son courrier, Marc Mangin avait eu le tort de souligner le lien entre sa supérieure hiérarchique et le Parti communiste, Madame Gsell étant l'épouse de François Gsell… le secrétaire parlementaire de Maxime Gremetz.

L'Extrême-Orient 
Recruté par l'association Frères des Hommes pour prendre en charge ses outils de communication, Marc Mangin passe alors de l'Afrique à l'Asie. Son premier séjour aux Philippines, en , lui permet de publier dans Le Monde diplomatique une grande enquête sur l'industrie sucrière de l'île de Negros. Il retourne dans l'archipel philippin, début 1988, pour réaliser une série de reportages sur le travail des enfants qui seront diffusés sur la Cinq et France2 ; sujets coproduits par Gamma TV dont Patrice Barrat assurait la rédaction en chef. En 1989, il s'installe à Manille d'où il assure des correspondances pour la presse francophone, notamment Les Echos, La Croix et Le Journal de Genève (devenu Le Temps). À son retour, en 1991, il fonde la lettre East Asian Affairs au sein du groupe Indigo Publications, puis la revue Dong Fang (1995). Il reste cependant fidèle aux Philippines et cosigne, avec Joël Picart, quelques années plus tard dans Le Monde Diplomatique, une première analyse de l'ère Post-Aquino. 

Grâce à ses travaux, Marc Mangin est reconnu comme un spécialiste de l'Extrême-Orient et plus particulièrement des questions de développement. La revue Politique internationale de Patrick Wajsman lui confie la réalisation d'interviews de chefs d’État, notamment Fidel Ramos (Philippines) et Goh Chok Tong (Singapour). Le groupe Le Monde le recrute, en 1996 pour assurer une chronique régulière dans Le Monde de l'économie, puis lui confie, en 1998, la direction de la rubrique Asie de la lettre Nord Sud Export qu'il vient de reprendre. Marc Mangin assure, en même temps, la parution du China Act & Fact, la première lettre d'informations hebdomadaire de veille et d'analyse du marché chinois, en français.

De 1996 à 2008, il consacre également une partie de son temps à la formation. Il anime des sessions du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) sur les techniques de rédaction, de secrétariat de rédaction et de mise en pages.

À partir de 1998, il développe le volet "fabrication" de son activité dans le domaine de l'édition. En 2001, il s'adosse à la société CPE Conseil pour fonder la société Euro-Asiatique de Presse et d’Éditions (Eurasiape) avec son amie Élodie Mollet. La structure sera dissoute en 2005 après que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) renonce au projet de magazine consacré à la Chine qu'ils avaient développé ensemble (via le Comité d'échange franco-chinois).

En 2009, Marc Mangin quitte définitivement la presse pour se consacrer pleinement à l'écriture et à la photographie. Commence alors un long voyage qui le conduit à travers l'Iran et l'Asie centrale avant de s'arrêter en Inde en 2010. À son retour, il fonde les éditions Sipayat sous forme d'une association Loi 1901. Menacée par l'OPA inamicale de son associée, à l'automne 2019, il en prend le contrôle total, en , et la transforme en SARL. Sipayat ne survivra pas aux turbulences économiques provoquées par l'épidémie de Covid-19, au printemps 2020. Après les lourdes pertes de l'automne et faute d'une trésorerie suffisante, la structure est dissoute à l'été.

Style

Écriture 
Marc Mangin se forme à l'écriture et à la lecture, d'abord dans ses activités militantes (1976-1978) puis dans la presse alternative (1978-1981). Il est titulaire de la carte de presse 47807 depuis . Il publie son premier ouvrage, consacré à l'histoire des Philippines en 1993, mais son travail d'écrivain débute véritablement quinze ans plus tard avec Chine, l'empire pollueur (Arthaud, 2008). L'ouvrage paraît alors que son auteur commence à prendre ses distances d'avec la presse. Après trois ouvrages de chroniques de voyages, il publie un premier roman (Le Théorème d'archipel – Sipayat, 2015). Ses textes explorent inlassablement son expérience d'orphelin et de père « raté » ; une première ébauche de cette histoire paraît, hors commerce, en 2009, sous le titre Instants damnés, suivie quelques années plus tard par Au nom des pères (Presses de la cité, 2017). C'est encore autour du thème de l'enfance et de la paternité que s'articulent Les Franquignols (Sipayat, 2021) et Si un jour tu pouvais me pardonner (Sipayat, 2022).

Photographie 
Marc Mangin découvre la photographie à l'adolescence avec un Zénith soviétique. Il restera, le demi-siècle suivant, fidèle à la technique argentique et au noir et blanc. Quelques années plus tard, il acquiert un Nikon FM2 et part à la découverte de l'Afrique. Dès le départ, il s'attache à photographier des scènes de la vie quotidienne avec le souci de fixer sur sa pellicule ce que le temps emporte. Il cultive cette démarche aussi bien en Afrique qu'aux Philippines, en Chine où en Europe. En ce sens, il se rapproche du courant de la photographie humaniste et documentariste exploré avant lui par les grands noms de la photographie française.

Il présente sa première véritable exposition, en  au Press Club de France à Paris, à l'occasion de la parution de l'ouvrage Philippines : Instants d'années. En 1991, Marc Mangin commence à photographier Pékin. De la dizaine de voyages qu'il effectue dans l'empire du Milieu, entre 1991 et 2006, il rapporte plus de . Il en présente une sélection sous le titre En passant par la Chine, à partir de 2009. L'année suivante, il présente son travail en Iran sous le titre Tu m'as conquis tchador. La Maison de la culture d'Amiens lui propose alors de présenter son travail sous une approche transversale qu'il appellera Vagabondages. En 2013, il met en chantier un nouveau projet de fond autour de la Corée : Au sud de la frontière, labellisé par l'Institut français dans le cadre des Années France-Corée (2015-2016) et présenté, fin 2015, à la Maison de la culture d'Amiens. En 2018, il revient en Asie du Sud-Est avec l'intention de remonter le Mékong jusqu'à sa source et finira par s'installer au Viêt-nam.

Vie privée
Il est le père de Michel (1989 - …) et Nicolas Mangin (1991 - …), nés d'une première union, et de Louise Mangin-Nguyên (2019 - …), née d'une seconde.

Il est le fils de Michel Mangin, mécanicien-naviguant dans l'armée de l'air, décèdé le  à l'âge de 31 ans dans le crash du Noratlas 102, à Ghardaïa (Algérie). Dans une lettre ouverte au chef de l’État, publiée par La République du Centre, Marc Mangin demande que lui soient communiqués le rapport des expertises de cette catastrophe qu'il réclame depuis trente-cinq ans. Le dossier laisse peu de doutes quant au caractère accidentel du crash : l'avion aurait très rapidement givré, provoquant son décrochage.

Bibliographie 
 Les Philippines, 1993 Éditions Karthala ;  
 Manille Éternelle, 1995 Asa Ed. ; 
 Hong Kong Éternelle, 1997 Asa Ed. ; 
 Chine, Ed. Nord-Sud Export / Le Monde, collec. Perspectives, 2000 
 Philippines : Instants d'années, 2002. Ed. Eurasiape ; 
 Chine, l'empire pollueur, 2008 Arthaud ; 
 Instants damnés (hors-commerce, 2009).
 Tu m'as conquis tchador, 2010 Éditions Sipayat ; 
 La Voie du Bœuf, 2012 Éditions Sipayat ; 
 Au Sud de la frontière, 2014 Éditions Sipayat ; 
 Le Théorème d'archipel, 2015 Éditions Sipayat ; 
 South of the Border, 2015 Éditions Sipayat ; 
 Au Nom des pères, 2017 Presses de la Cité ; 
 Hindi Kano, Retour aux Philippines, 2017 Éditions Sipayat 
 Chroniques indochinoises, 2019 Éditions Sipayat 
 Les Franquignols, 2021 Sipayat
 Si un jour tu pouvais me pardonner, 2022 Sipayat

Ouvrages collectifs
 Des Nouvelles de l'amitié, 2021 Éditions Terres de l'Ouest

Expositions personnelles 
 Quelques images d'Afrique (1984 : Amiens, Les jardins d'Aurélien)
 Philippines : Instants d'années (2002 : Paris , Press Club • 2003 : Paris , Espace Le Scribe ; Orléans, Les Temps Modernes)
 En passant par la Chine (2009 : Montreuil, La Raffinerie ; Paris , Galerie du Lucernaire • 2017 : Lille, Galerie Voyageurs du monde)
 Tu m'as conquis tchador (2010 : Amiens, Galerie Synapse-Picardie ; Paris , Galerie du Lucernaire • 2011 : Paris , Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient – Iremmo)
 Sales gosses (2011 : Paris , L'Angora)
 Vagabondages (2012 : Maison de la culture d'Amiens ; Paris , Galerie de L'Entrepôt ; Prieuré de Las Canals, Aveyron ; Galerie L'Œil écoute, Lyon • 2015 : La Petite Galerie, Béziers • 2016 : Paris , Fiap Jean-Monnet ; Douai, bibliothèque Marceline-Desbordes-Valmore)
 South of the Border (2015 : Maison de la culture d'Amiens)
En Remontant le Mékong (2022 : Paris Ve, Galerie Caractères ; Douai [59], bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore ; Lille [59], Galerie Voyageurs du Monde ; Fleury-les-Aubrais [45], Médiathèque des Jacobins ; Fleury-les-Aubrais [45], centre culturel de La Passerelle).

Expositions collectives 
 Biennale de la photographie d'Auxerre (printemps 2006, musée d'art et d'histoire, abbaye Saint-Germain à Auxerre)
 Chine, regards croisés avec Alix Laveau (été 2006, Paris , La Petite Galerie)
 Triptyques (, Paris , Galerie de l'Europe)
 Carnets de routes vers l'Orient (hiver 2012, Paris , Espace Belleville)
  Internationale Biennale of Photography (, Tashkent House of Photography – Tashkent, Ouzbékistan)
 Milan Image Art Fair (, Milan – Italie)
 Salon d'automne (, Paris – France)
  internationale de l'image (, Nancy – France)
 La Quatrième Image (, Paris – France)
  internationale de l'image (, Nancy – France)
 D'Autres mondes (juillet 2022, Arles – France)

Références

Liens externes 
 Les « Barons du sucre » imposent leur ordre sanglant sur Negros par Marc Mangin Le Monde Diplomatique 
 Les Philippines attendent des réformes… ou un coup d'État par Marc Mangin Le Monde Diplomatique 
 Atouts et blocage du régime philippin par Marc Mangin et Joël Picart Le Monde Diplomatique 
 La mondialisation contre l'Asie, par Marc Mangin Le Monde diplomatique, 
 Chine : inquiétante vague de chômage, par Marc Mangin Le Monde diplomatique, 
 L'écriture réaliste, interview de Marc Mangin par Valérie Pailler CFPJ, 
 Interview de Marc Mangin par Jordan Pouille pour Mediapart, 
 Chine, l'empire pollueur, par Marc Mangin Enviro2b, 
 Arrêt sur images, par Marc Mangin 
 La Chine face à sa démesure, interview de Marc Mangin par Jean-Noël Potin Le Télégramme, 
 Marc Mangin et les Philippines, interview de Marc Mangin par Jean-Luc Petit Experience Phiippines, 
 Interview de Marc Mangin aux Presses de la cité à propos de l'ouvrage Au nom des pères ()
 Interview de Marc Mangin diffusée sur le site paternet à propos de l'ouvrage Au nom des pères ()
 Interview de Marc Mangin réalisée par Mélanie Croubalian pour la Radio Télévision Suisse romande ()
 
 
 

Photographe français du XXe siècle
Photographe français du XXIe siècle
Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en août 1957